Швец, Антон:
  (род. 1986) — украинский блогер и политический деятель.
 Швец, Антон Олегович (род. 1993) — российский футболист.
  (род. 1994) — украинский паратхеквондист.